West Third Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Third Street Historic District (Davenport, Iowa), NRHP-ID 83003741
 West Third Street Historic District (Dayton, Ohio), NRHP-ID 88003194